Deadly Games ist der Titel von
 Deadly Games, Originaltitel des britischen Thrillers The Manhattan Project aus dem Jahr 1986
 Deadly Games, Originaltitel des US-amerikanischen Kriminalfilms Death Killer – Der laute Tod aus dem Jahr 1987
 Deadly Games (1989), französischer Kriminalfilm von René Manzour

Siehe auch:
 Deadly Game